Baretta bezeichnet:

 Baretta (Fernsehserie), eine Detektivserie die von 1975 bis 1978 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC lief
 Baretta (Punjab), eine Stadt und ein Gemeinderat in Indien
 Kramer Baretta, eine Gitarre der Kramer Guitar Company in New Jersey
 USS Baretta (AN-41), ein US-Kriegsschiff der Ailanthus-Klasse mit hölzernen Rumpf zum Verlegen von Sperrnetzen im Zweiten Weltkrieg

 Mitglied der Rautengewächse der Gattung Helietta.

Baretta ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Baretta, italienischer Graveur, der im 18. Jahrhundert lebte
 Louis Baretta (1866–1928), belgischer Porträtmaler des Symbolismus

Siehe auch:
 Beretta